La Baltic Basketball League 2016-2017 è stata la 13ª edizione della Lega Baltica di pallacanestro. La vittoria finale fu ad appannaggio dei lituani del Prienai sui conterranei del Pieno žvaigždės.

Per la prima volta nella storia della manifestazione partecipano squadre bielorusse.

Squadre partecipanti

Formato 
Nella prima fase, denominata Regular Season, le 14 squadre sono divise in 2 gironi da 7 squadre, si incontrano in partite di andata e ritorno. Le migliori 4 squadre di ogni girone, a cui si aggiugono Šiauliai, Ventspils, Lietkabelis, Prienai, Juventus Utena, Kalev/Cramo, Tallinna Kalev e Tartu Ülikooli, passano alla fase successiva, ad eliminazione diretta, che parte dagli ottavi di finale.

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
BBL MVP:  Tomas Delininkaitis,  Prienai

Note

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2016-2017
 Eurocup 2016-2017
 Basketball Champions League 2016-2017
 FIBA Europe Cup 2016-2017
 EuroLeague Women 2016-2017
 EuroCup Women 2016-2017
 ABA Liga 2016-2017
 Alpe Adria Cup 2016-2017
 Balkan International Basketball League 2016-2017
 VTB United League 2016-2017

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale Lega Baltica 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
Baltic Basketball League